Тьоззо́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Тьоззо, Кристоф (род. 1963) — французский боксёр.
 Тьоззо, Фабрис (род. 1969) — французский боксёр.